Joseph Roberts puede hacer referencia a:

Joseph Jenkins Roberts (1809–1876), primer presidente de Liberia.
Joseph "Joe" Roberts (n. 1936), baloncestista estadounidense
Joe Roberts (1871–1923), actor cómico estadounidense.